Bisher fanden folgende Schottische Parlamentswahlen statt:
 Parlamentswahl in Schottland 1999
 Parlamentswahl in Schottland 2003
 Parlamentswahl in Schottland 2007
 Parlamentswahl in Schottland 2011
 Parlamentswahl in Schottland 2016